Lista conține localități urbane românești (Lista orașelor din România) unde etnicii maghiari alcătuiesc peste 5% din populația totală, în urma recensământului din 2011, ordonați după procentul lor din populația totală. (Notă: datele etnice nu au fost disponibile pentru un procent din rezidenți și acestea au fost excluse din total). Maghiarii alcătuiesc 6.1% din populația Româniai, iar aproape toți dintre aceștia locuiesc în Transilvania, unde alcătuiesc 19.1% din populație. Ei alcătuiesc cca. 5% din populația celor 85 de orașe transilvănene dintr-un total de 143 de orașe, care totalizează 97,6% dintre maghiarii din regiune care locuiesc la oraș. Mai sunt un număr mare de localități rurale, commune și sate cu populație maghiară mai mare de 5%, dar care nu sunt listate aici.

În localitățile în care maghiarii alcătuiesc mai mult de 20% din populație, limba maghiară poate fi folosită în adresarea autorităților locale, în timp ce trebuie asigurată și educație de stat sau indicatoare rutiere bilingve. Acest sistem este aplicabil multor comune și unui număr de 35 de orașe

Note

Vezi și 
 Lista orașelor din România
 Maghiarii din România
 Zona metropolitană Târgu Mureș

Maghiari
Lista